Необыкнове́нные приключе́ния Ка́рика и Ва́ли:

 Необыкновенные приключения Карика и Вали — книга Яна Ларри.
 Необыкновенные приключения Карика и Вали — фильм по книге.
 Необыкновенные приключения Карика и Вали — мультфильм по книге.

Примечания